Борец Крылова () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Вид назван в честь исследователя флоры Сибири и Алтая Порфирия Никитича Крылова.

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Сибирь от Иртыша до Алтая. Эндемик республики Алтай.

Произрастает в пределах горно-лесного пояса, в негустых горных лесах, на луговых склонах, лесных лугах; выше лесного пояса поднимается редко.

Ботаническое описание 
Корневище 5—8 мм толщиной.

Стебель 35—130 см высотой, простой, ребристый, равномерно облиственный, в нижней части вместе с листовыми черешками покрыт длинными отстоящими волосками или же голый, в верхней довольно густо опушён более короткими волосками.

Листья 12—20 см шириной, 6—10 см длиной, пластинки их в очертании сердцевидно- или почковидно-пятиугольные, пальчато-3—5 (7)-раздельные на широкие доли с небольшими, неглубоко надрезанными зубцами. Сверху листья тёмно-зелёные, снизу — серо-зелёные.

Цветки жёлтые, собраны в простую или иногда ветвящуюся в нижней части кисть, длиной 4—3 см. Шлем цилиндрический, длиной 1,5—2 см, в средней части шириной 3—4 мм, снаружи волосистый. Боковые доли околоцветника длиной 9—10 мм, шириной 8—9 мм, яйцевидно-округлые или слегка неравнобокие; нижние доли оттянуты вниз, слегка неравные, длиной 8—9 мм, шириной 4—5 мм. Шпорцы нектарников длинные, 3—4 мм длиной, вверх вытянутые, слабо загнутые. Тычинки голые, в нижней части расширенные, с зубцами по сторонам.

Листовок три, голых.

Значение и применение 
Применялся в народной медицине для лечения желудочно-кишечных заболеваний и ревматизма.

Таксономия 
Вид Борец Крылова входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Электронный каталог сосудистых растений Азиатской России: борец Крылова

Лютиковые
Флора Сибири
Эндемики Сибири
Таксоны растений, названные в честь людей